Валерий Ковалёв: Ковалёв, Валерий Валерьевич (1970—2021) — российский предприниматель и филантроп.
 Ковалёв, Валерий Викторович (1948—2020) — доктор экономических наук, профессор экономического факультета СПбГУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор ряда учебников по теории финансов фирмы.
 Ковалёв, Валерий Иванович (1949—2014) — советский и российский железнодорожник, доктор технических наук.